Beauty and the Beast (— «Красавица и Чудовище»). Название нескольких музыкальных произведений:
  — песня Дэвида Боуи из альбома Heroes (1978).
  — песня Стиви Никс из альбома  (1983).
 Beauty and the Beast —  альбом Алана Менкена и Ховарда Эшмана, саундтрек к одноимённому мультфильму студии Walt Disney Feature Animation (1991).
 Beauty and the Beast — песня из одноимённого альбома в исполнении Селин Дион и Пибо Брайсона.
 Beauty and the Beast — песня группы Nightwish из альбома Angels Fall First (1997).
 Beauty and the Beast —  саундтрек к одноимённому фильму 2017 года.
 См. также 
  — альбом Пегги Ли (1959).
 Beauty & the Beat — дебютный мини-альбом южнокорейской группы LOONA (2018).